Ален — многозначный термин.

Топоним 
 Ален — город в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
 Ален — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Ален () — река во Франции.

Персоналии 
Фамилия
 Ален, Альбер Поль (1880—1971) — французский органист и композитор.
  (1920—2000) — французский сценарист, автор сценариев к фильмам кинотрилогии Андрэ Юнебеля о Фантомасе.
 Ален, Жан Арист (1911—1940) — французский органист и композитор.
 Ален, Мари-Клер (1926—2013) — французская органистка.
 Ален, Маркку (1951) — финский раллийный автогонщик, обладатель Кубка FIA 1978 года.
 Ален, Оливье (1918—1994) — французский органист, композитор и музыковед.
Имя
 Ален (граф Корнуая) (ум. 1058) — граф Корнуая с 1026.
 
 
 
 Ален IV (герцог Бретани)
 Ален Рыжий
 Ален Чёрный
 Ален д’Альбре (1440—1522) — сеньор д’Альбре, виконт де Тарта, граф де Гор и де Кастр, граф Перигора и виконт Лиможа.
Псевдоним
 Ален (1868—1951) — псевдоним французского философа и эссеиста Эмиля Шартье.
 Ален-Фурнье (1886—1914) — псевдоним французского писателя Анри Фурнье.

См. также 
  Алень
  Аллен
 Алена — река во Франции.
 Ален-Параиба — муниципалитет в Бразилии.
 Ален-да-Рибейра — район (фрегезия) в Португалии.